Miejscowość w Kanadzie:
 Hopedale – w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
Miejscowości w USA:
 Hopedale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Hopedale – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Hopedale – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Hopedale – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Hopedale (ang. Hopedale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Hopedale (ang. Hopedale Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester